Василий Коле́сников:
 Колесников, Василий (XVII век) — сибирский атаман.
 Колесников, Василий Григорьевич (1911—1959) — Герой Советского Союза.
 Колесников, Василий Николаевич (1857—?) — вяземский городской голова, член IV Государственной думы от Смоленской губернии.
 Колесников, Василий Тимофеевич (1899—1942) — советский бригадный комиссар, член Военных советов Архангельского военного округа и 28-й армии.